Titusville (Floride) ;
 Titusville, census-designated place située dans l’État de New York ;
 Titusville (Pennsylvanie) ;
 Titusville (New Jersey).

Homonymie de toponyme